Estándar es un álbum de estudio del grupo Mamá perteneciente a la compañía discográfica Rock Indiana editado el 1 de mayo de 2015 compuesto por 11 canciones.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de España de 2015
Álbumes de Mamá